Formula–1 kínai nagydíj, autóverseny (2004–)
 MotoGP kínai nagydíj, motorverseny (2005–)